Adam (nom), prenom masculí d'origen hebreu 

 Adam cromosòmic, hipotètic ancestre masculí primigeni de la humanitat en l'àmbit de la genètica de poblacions
 Coleco Adam, ordinador domèstic
 Cinema:
 Adam (pel·lícula de 1983), pel·lícula televisiva estatunidenca de 1983
 Adam (pel·lícula de 1992),  pel·lícula britànica de 1992
 Adam (pel·lícula de 2009),  pel·lícula estatunidenca de 2009
 Adam (pel·lícula dels Estats Units de 2019),  pel·lícula estatunidenca de 2019
 Adam (pel·lícula del 2019),  pel·lícula marroquina de 2019
 Adam (pel·lícula de 2020),  pel·lícula estatunidenca de 2020
 Personatges:
 Adam Strange, superheroi de ficció publicat per DC Comics
 Adolphe Adam, compositor francès
 Adam, personatge bíblic
 Mihai Adam, futbolista romanès
 Toponímia:
 L'Isle-Adam, municipi de la Val-d'Oise (França)
 Villiers-Adam, municipi de la Val-d'Oise (França)
 Adam-lès-Passavant, municipi del Doubs (França)
 Adam-lès-Vercel, municipi del Doubs (França)
 Pic d'Adam, a Sri Lanka
 Pont d'Adam, conjunt d'illes entre l'Índia i l'illa de Ceilan